Pakankylä kan syfta på:

 Pakankylä – en by i Sideby, se Back, Sideby 
 Pakankylä – en by i Esbo, se Backby, Esbo